Hamburg European Open 2022 (kobiety) – turniej tenisowy kobiet
 Hamburg European Open 2022 (mężczyźni) – turniej tenisowy mężczyzn